Cesari kan syfta på:

 Antonio Cesari (1760-1828), italiensk filolog 
 Gaetano Cesari (1870-1934), italiensk musikforskare och kritiker
 Giuseppe Cesari, känd som Cavalier d'Arpino (1568-1640), italiensk målare 
 Olen Cesari (född 1975), albansk-italiensk violinist
 Velleda Cesari (1920-2003), italiensk fäktare

Italienska efternamn